Flottjärn (Flottatjärn) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Flottatjärnen, Västergötland, sjö i Bollebygds kommun, 
Flottjärnet, sjö i Åmåls kommun, 
Flottjärnarna (Norra Ny socken, Värmland, 671000-135096), sjö i Torsby kommun, 
Flottjärnarna (Norra Ny socken, Värmland, 671048-135076), sjö i Torsby kommun, 
Flottjärnen (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun, 
Flottjärnen (Svartnäs socken, Dalarna), sjö i Falu kommun, 
Flottjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Flottatjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun, 
Flottatjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (15,1 ha)
Flottatjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Flottatjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (4 ha)
Flottatjärnen, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (7,69 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn